Schlosskirche Altenburg steht für:
 Schlosskirche Altenburg (Alsfeld), Hessen
 Schlosskirche Altenburg (Thüringen)